

Geografia
Stati Uniti d'America
 Spiro – città della Contea di Le Flore (Oklahoma)
 Spiro Mounds – sito archeologico della cultura del Mississippi

Onomastica
 Spiro – variante del nome proprio di persona Spiridione

Persone

Spiro
 Eugene Spiro – pittore tedesco
 Jordana Spiro – attrice, regista e sceneggiatrice statunitense
 Lev L. Spiro – regista statunitense
 Melford E. Spiro – antropologo e storico delle religioni statunitense
 Mark Spiro – musicista e compositore statunitense
 Samantha Spiro – attrice e cantante inglese

Spiró
 György Spiró – scrittore, drammaturgo e saggista ungherese

Pagine correlate
 Spyro